El término Tucapel puede referirse a:

Geografía
 la comuna chilena de Tucapel, ubicada en la Provincia de Biobío, Chile;
 la localidad de Tucapel, perteneciente a la comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Chile;
 la antigua estación Tucapel, ubicado en Concepción, Chile;

Historia
 el fuerte chileno de Tucapel, que estuvo emplazado en la actual comuna de Cañete; o
 la batalla de Tucapel, enmarcada en la Guerra de Arauco;

Personas
 Tucapel (Toqui Mapuche), guerrero mapuche;
 Tucapel Jiménez (1921 - 1982), sindicalista chileno;
 Tucapel Jiménez Fuentes (1962 -), político chileno;

Otros
 el (2013) Tucapel, del cinturón de asteroides;
 el Destacamento de Montaña n.º 8 Tucapel, del Ejército de Chile.